Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-95 (1917)
 UB-95
 UC-95

Вторая мировая война 
 U-95 (1940)